Македонский — цари Древней Македонии:
 
Македонский — фамилия:
 Македонский, Александр Ильич — Георгиевский кавалер; прапорщик; 9 сентября 1915.
 Македонский, Владимир Иванович (1874—1914) — ротмистр Санкт-Петербургского уланского полка, герой Первой мировой войны, Георгиевский кавалер.
 Македонский, Иван Иванович (род. 1934) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Македонский, Константин Константинович (1838—?) — русский военный деятель, генерал от инфантерии (1905), военный юрист.
 Македонский, Михаил Андреевич (1904—1971) — советский винодел, Герой Социалистического Труда, в годы войны — командир партизанской бригады.
 Македонский, Стефан (1885—1952) — болгарский оперный певец (тенор), оперный режиссёр и педагог.

См. также 
 Македонский язык
 
 Саша Македонский